Обозновка — название населённых пунктов на Украине:

 Обозновка — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Обозновка — село в Глобинском районе Полтавской области.